La Guinée Championnat National 2019-20 fue la edición número 54 de la Guinée Championnat National. El Horoya AC fue el campeón defensor. Debido a la pandemia de COVID-19, la Federación Guineana de Fútbol decidió cancelar la temporada.

Equipos participantes

Tabla de posiciones 
Actualizado el 18 de Marzo de 2020.

Resultados

Véase también 
 Copa Nacional de Guinea

Referencias 

Guinea en 2019
Guinea en 2020
Fútbol en 2019
Fútbol en 2020